Cuevas del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas del Campo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cuevas del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar